

Oficjalne mecze międzynarodowe

Mecze nieoficjalne

Bibliografia 
 

Brazylia
Piłka siatkowa w Brazylii